Hyalotiastrum är ett släkte av svampar. Hyalotiastrum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyalotiastrum